Jamburg může být:
 Jamburg – ruská osada v Obském zálivu
 Kingisepp – město v Leningradské oblasti v Rusku, do roku 1922 se jmenovalo Jamburg